Hjortzberg ist der Name von

 Lars Hjortzberg (1772–1843), auch: Laurent Fred. Hjortzberg, Respondent in Uppsala
 Olle Hjortzberg (1872–1959), schwedischer Maler und Illustrator